Roswell That Ends Well (Todo anda bien en Roswell en Hispanoamérica o Bien está lo que está  en Roswell en España) es el episodio 51 (primero de la cuarta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.  ganó un Emmy en la categoría de mejor serie de animación.

Sinopsis 
La tripulación viaja a las cercanías de una gigante roja, para presenciar la explosión de una supernova.
A Fry, se le asigna la tarea de cocinar las palomitas de maíz. Fry ignora la etiqueta del envase y lo introduce en un microondas, lo que causa una segregación de energía azul. La explosión de la supernova emana energía roja; al encontrarse las dos emanaciones se produce una reacción espacio-temporal, que termina por enviar a la nave a través de un túnel del tiempo (al estilo de las aventuras de Sherman y Peabody, con los relojes alrededor) que los transporta al 9 de abril de 1947.
A la salida del túnel se encuentran en el mismo punto en el espacio. La nave contiene una enorme cantidad de relojes (los mismos que se veían en el túnel). Al regresar a la Tierra, Leela advierte extrañada el poco tránsito en las cercanías. Al intentar aterrizar los sistemas de mando fallan, por falta de apoyo en tierra, y la nave termina por estrellarse en las afueras de Roswell, Nuevo México, causando así el Incidente OVNI de Roswell. Bender, al no sujetarse, cae de la nave durante el aterrizaje de emergencia, quedando solo su cabeza en manos de Fry y su cuerpo destruido y dispersado en el desierto. Zoidberg es enviado a recoger las partes. Estas, sin embargo, son encontradas por miembros del ejército norteamericano, quienes lo asocian con la nave estrellada, y a Zoidberg como el extraterrestre.

Mientras tanto, el Profesor Farnsworth da el diagnóstico de la situación: están en 1947, lo que explica por qué su contador temporal se convirtió en un almanaque. La causa fue que algún "idiota" (Fry), puso metal en el microondas. El agujero transtemporal, producto de la supernova, se cerrará en 24 horas y deben pasar por él para regresar, pero solo funcionará si la nave está influenciada por la radiación de un microondas (el primero fue destruido).
Leela repara los daños de inmediato y Fry, recuerda que para la fecha en que están su abuelo Enos trabaja en Roswell, a lo cual el profesor, le advierte que no debe interferir en lo más mínimo de la historia, ya que, si por casualidad matase a su abuelo, él dejaría de existir.

Zoidberg es capturado por las fuerzas militares y se lo llevan a la base de operaciones, porque creen que es el extraterrestre de la "nave" caída (las partes de Bender). La tripulación de Planet Express lo descubre y le asignan a Fry la tarea de ir y rescatarlo. Mientras, el profesor y Leela irán en busca de un microondas (aún no inventado).
Al entrar a la base, Fry, acompañado de la cabeza de Bender, "rescata" a su abuelo Enos Fry de chocar con un jeep (en realidad, éste se movía muy lentamente y cambió de dirección antes de chocar). Enos, igualmente y estando entre varias bayonetas oxidadas, se muestra agradecido y acompaña a Fry al poblado de Roswell, donde se encuentran con la novia de Enos, Mildred (futura abuela de Fry).
Luego de un accidente con un cuchillo, que por poco castra a Enos, Fry decide que es un lugar muy peligroso para su abuelo. Lo lleva a una choza en medio del desierto, en lo que resulta ser una zona de pruebas atómicas. Luego de una explosión, Enos resulta desintegrado por completo y Fry queda completamente atónito de seguir existiendo.
Los intentos de Leela y el profesor de conseguir un microondas fracasan y se dirigen a la cafetería de Jo, donde trabaja Mildred, quien ha recibido la noticia de la muerte de Enos. Ahí llega Fry, extrañado y nervioso, y se encuentra con Leela y el profesor, quienes resuelven que el único aparato de microondas disponible es la antena de difusión de la base.
Fry, decide consolar a su abuela, que se enamora de él, debido a que él le recuerda a Enos. Fry llega a la conclusión de que Enos no puede ser su abuelo y que, por ende, Mildred no es su abuela. Llegada esta conclusión, hace el amor con ella.

A la mañana siguiente, Leela y el profesor, observan desde la ventana de la casa de Mildred a Fry después del coito, con expresiones de indignación. Fry despierta y les comenta que ya descubrió que ella no es su abuela, a lo que el profesor le responde que por supuesto que es su abuela. Intrigado, Fry pregunta quién es su abuelo entonces, el profesor le responde que él es su propio abuelo. Este hecho imposible desencadena varias consecuencias, fundamentalmente causa la falta de ondas Δ en Fry, lo que lo privilegió anteriormente, en el episodio "El día en que la Tierra resistió estúpida", del ataque de los cerebros voladores, tal como se explica en "El porqué de Fry".
Luego de la drástica alteración en la historia, la tripulación decide actuar directamente y atacar con la nave Planet Express a la base militar para robar la antena de microondas y rescatar a Zoidberg, que ha sido calificado como asunto mayor (el mismo Harry S. Truman debió acudir).
El ataque es un éxito y la tripulación consigue la antena de microondas, a Zoidberg y el cuerpo de Bender, que ha sido reconstruido al estilo de una nave espacial (bajo la teoría de los científicos de la base). Todo parece salir bien hasta el escape, donde, accidentalmente, la cabeza de Bender cae al suelo y se entierra en el mismo. No hay tiempo para volver a buscarla, porque el agujero está por cerrarse.

De regreso en el siglo XXXI, Zoidberg se "reconstruye", reincorporando sus órganos y cerrando su coraza con cinta adhesiva. Fry se lamenta por la pérdida de Bender, pero razona que, si fue enterrado en 1947, su cabeza debe seguir ahí. Acuden a buscarlo y lo encuentran efectivamente. Al desenterrarlo, Bender no muestra ningún deterioro y hasta menciona que estaba disfrutando hasta que ellos llegaron. La cabeza es acoplada al cuerpo, que había sido reconstruido como nave extraterrestre volador por los militares y el episodio termina.

Continuidad de la serie 
En este episodio ocurren algunos hechos con consecuencias en el resto de la serie.
El hecho de que Fry sea su propio abuelo es lo que lo hace inmune a un ataque de cerebros flotantes en futuros episodios.
La cabeza de Bender tiene 1054 años, mientras que su cuerpo sólo tiene 4.

Error de la continuidad 

En el episodio "La suerte del Frylandes" el abuelo de Fry se llama Yancy Fry como su padre, sin embargo en este capítulo dice que se llama Enos.

Aunque también sería posible que "Yancy Fry" sea su abuelo paterno, (ya que en "La suerte del Frylandes", el padre de Fry le puso así a su hijo, Yancy, hermano mayor de Fry por el nombre de su padre y el propio), así que existe la posibilidad de que el abuelo mencionado en este episodio, Enos, sea su abuelo materno, teniendo también en cuenta de que es pelirrojo al igual que la madre de Fry y Fry incluido. Sin embargo, esta teoría se descarta en el momento en que Fry manda un mensaje a su padre hablando hacia los espermatozoides de su abuelo.

Referencias culturales
El título del capítulo hace referencia a la comedia de Shakespeare, "All's Well That Ends Well".
El número del episodio hace referencia al Área 51.
Que Fry sea su propio abuelo es una paradoja de los viajes en el tiempo, en particular hace referencia a la llamada "paradoja del abuelo".
La diferencia de edad entre la cabeza de Bender con el resto de su cuerpo es similar a lo que le sucede a Data, el androide de Star Trek: La Nueva Generación

Episodios de Futurama
Roswell (Nuevo México)
Episodios de televisión de 2001
Episodios de televisión ucrónicos